Presbyter Johannes steht für:

 Johannes der Presbyter (um 60–nach 130), Person in der christlichen Kirche
 Priesterkönig Johannes, mythischer Regent des Mittelalters